MAO je lahko:
 Muzej za arhitekturo in oblikovanje, osrednji tovrstni slovenski muzej
 Mladinska aktivistična organizacija, slovensko mladinsko gibanje